Jesenské può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Jesenské, comune del distretto di Rimavská Sobota (Banská Bystrica)
Jesenské, comune del distretto di Levice (Nitra)